«Краденое небо» () — телефильм режиссёра Джона Хэнкока.

Сюжет 
Израильский секретный агент Хелен сооблазняет иракского пилота Минура. Она использует его, чтобы выкрасть советский МИГ и доставить самолёт в Израиль. В то же время Хелен сама влюбляется в Минура. Действие фильма происходит в 1966 году.

В ролях 
 Мэриел Хемингуэй —  Helen Mason
 Бен Кросс — Munir Redfa
 Сассон Габай —  Kamel Djern
 Николас Сурови — David Mason
 Рональд Гаттмен — Mohammed Khader
 Сэм Грэй — генерал Курт
 Андреас Катсулас — Colonel Gemayel
 Майкл Шилло — генерал Тал
 Марк Ролстон — Colonel Bukharine
 Илан Захави — Марсель
 Виктор Кен — Yusef
 Ури Гавриел — Ахмед
 Габи Амрани — владелец газовой станции
 Чайм Банай — Van Driver
 Элой Касадос — Ground Crewman
 Кэрролл Ван Клив — оператор радио
 Эял Гра — израильский пилот
 Эндрю Торн — Iraqi Crewman

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джон Хэнкок
 Сценарист: Кристофер Вуд, Дороти Тристан
 Продюсер: Йорам Бен-Ами
 Оператор: Михаил Суслов
 Композитор: Янни Хрисомаллис

Премии и номинации 
 В 1989 г. номинировался на «Эмми» и ACE.

Ссылки 
  
 
 Карточка фильма на сайте TCM Movie Database

Телефильмы 1988 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы об авиации
Фильмы о лётчиках
Фильмы HBO Films
Фильмы Джона Д. Хэнкока
Фильмы США 1988 года
Фильмы про Моссад